Yorick est un prénom masculin. Étymologiquement, c'est une variante bretonne de Georges. Yorick vient du grec « gheorghios » qui signifie « travailleur de la terre ». Les Yorick se fêtent le .
 Yorick est un personnage de Shakespeare, dans Hamlet, acte V : la scène avec Hamlet tenant le crâne de Yorick est l'une des plus célèbres du théâtre anglais.
 Yorick est le double de l'auteur, Laurence Sterne, de "vie et opinion de Tristram Shandy gentleman" et d'un "voyage sentimental", deux classiques de la littérature anglaise.
Yorick est un langage de programmation, créé en 1996.
 Yorick Brown, usuellement désigné comme Yorick tout au long du récit, est le personnage principal de la série de bande dessinée américaine Y, le dernier homme, dont la publication a eu lieu de 2002 à 2008.
 Yorick, personnage du jeu vidéo League of Legends.